Фатима Кадирбаева (род. 12.3.1951, станция Отыз-Адыр Карасуский район, Киргизская ССР) — советский специалист сельского хозяйства, заслуженный экономист Казахской ССР. Депутат Верховного Совета СССР 9 созыва (1974), делегат XXV съезда КПСС (1976).

Биография 
Окончила Алма-Атинский сельскохозяйственный институт (1976).
В 1968—1980 годах работала в совхозе «Боген» Алгабасского района.
В 1980—1987 годах — заместитель председателя исполнительного комитета Алгабасского района.
В 1987—1995 годах — директор совхоза Майбулак Алгабасского района.
В 1996—1998 годах — председатель производственного кооператива Алгабас.
В 1998—2000 году — директор учреждения11Б — ИЧ/167/10 .
С 2002 года работает в департаменте внутренней политики Южно-Казахстанской области.

Награды 
Награждена орденами Трудового Красного Знамени (1973), Ленина (1976).

Ссылки 

Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Делегаты XXV съезда КПСС